Мамон — фамилия, прозвище и топоним:

Топоним 
 Мамон — деревня в Здвинском районе Новосибирской области.
 Верхний Мамон — село в Воронежской области Российской Федерации.
 Нижний Мамон — село в Воронежской области Российской Федерации.

Персоналии 
 Мамон, Григорий Андреевич (ум. 1509/1510) — окольничий на службе у московского князя Ивана III.
 Мамон, Кузьма Тарасович (1905—1976) — украинский советский деятель в сфере сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.
 Павел Мамон — византийский государственный деятель, великий дука, архонт Монемвасии.

См. также 
 Мамона
 Мамоны
 Мамонов
 Мамоновка